Amphilius är ett släkte av fiskar. Amphilius ingår i familjen Amphiliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Amphilius